Хуртиг — фамилия. Известные носители:

 Хуртиг, Лина (род. 1995) — шведская футболистка.
 Хуртиг, Лиза (род. 1987) — шведская футболистка.
 Хуртиг, Юзеф (1770—1831) — польский военачальник.